

Persone
 Anthony McAuliffe (1898-1975) – generale statunitense
 Callan McAuliffe (1995) – attore australiano
 Christa McAuliffe (1948-1986) – insegnante statunitense
 Jack McAuliffe (1866-1937) – pugile statunitense
 Nichola McAuliffe (1955) – attrice, cantante e scrittrice inglese
 Terry McAuliffe, propr. Terence Richard McAuliffe (1957) – politico e imprenditore statunitense

Altro
 3352 McAuliffe – asteroide near-Earth
 Cratere McAuliffe –  cratere nella faccia nascosta della Luna